Skorpe kan henvise til flere artikler:
 Skorpe (geologi) – det yderste, faste lag af en planet.
 Sårskorpe – en hård kappe af celler, der tjener til at forsegle et sår.
 Skorpe (bagværk) – yderste, hårde del af brød, uden om krummen.
 Generelt en overflade, ofte af hårdt, størknet materiale eksempelvis en skorpe på brød eller ost.

Se også 
 Det Kongelige Opfostringshus, der i folkemunde kaldes Skorpeskolen